ППФ, PPF

 PPF - Французская народная партия ()
 ППФ — Пиратская партия Финляндии ()
 ППФ — международная инвестиционно-финансовая группа (чеш. «První privatizační fond» (PPF) — «Первый приватизационный фонд»)